Białe Błota ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Polen:
 Gmina Białe Błota, eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Bydgoski
 Białe Błota (Aleksandrów Kujawski), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Aleksandrowski
 Białe Błota (Powiat Bydgoski), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Bydgoski
 Białe Błota (Bobrowniki), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Lipnowski
 Białe Błota (Dąbrowa), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Mogileński
 Białe Błota (Jeżewo), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Świecki